Rossijaturneringen 1976 spelades i Chabarovsk under perioden 22-25 januari 1976 och vanns av Sovjetunionen.

Tabell

Källor

 Norges herrlandskamper i bandy
 Sverige-Sovjet i bandy

1976 i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1975/1976
Sport i Chabarovsk
1976